ЖБК «Динамо» Новосибирская область — женский баскетбольный клуб, из города Новосибирска, играет в Премьер-лиге. Был основан Генрихом Приматовым на базе Новосибирского электротехнического института (НЭТИ). До 1960 года команда носила название "НЭТИ". В 1960 году новосибирcкие студентки завоевали право выступать в классе "А" (аналог будущей Суперлиги "А"), и команда получила новое название - "Буревестник", а в 1962 году "Буревестник" стал "Сибирячкой" Под названием «Динамо» команда играет с 1966 года («Динамо-Энергия» в 2001-2008, «Динамо-ГУВД» с 2008 по 2015).

Достижения 
 Чемпионат СССР по баскетболу среди женщин
 Чемпион (3): 1986, 1987, 1988
 Вице-чемпион: 1985
 Бронзовый призёр (3): 1981, 1982, 1983
 Чемпионат России по баскетболу среди женщин
 Вице-чемпион (2): 1993, 1994
 Бронзовый призёр (3): 1999, 2001, 2003
 Кубок европейских чемпионов
 Финалист (2): 1987, 1988 
 Кубок Ронкетти
 Обладатель: 1986

Известные воспитанницы 
 Олимпийские чемпионки: Ирина Минх, Елена Худашова
 Призёры чемпионатов мира и Европы: Е. Капутская, А. Леонова, И. Левченко, Е. Кардакова, Ж. Келлер, М. Калмыкова, Н. Ходакова, И. Пимонова, Сапожникова, О. Герасимова, Е. Гусева, Т. Коломеец.

Текущий состав

Администрация 
Руководство клуба:

Президент: Ирина Минх

Главные тренеры 
 1955—1976 — Приматов, Генрих Алексеевич
 1976—2004 — Ячменёв, Леонид Александрович

Ссылки 

 Официальный сайт
 Профиль клуба на оф. сайте Российской Федерации баскетбола

Примечания 

Баскетбольные клубы СССР
Женские баскетбольные клубы России
БК «Динамо» Новосибирск